José Manoel Correa Coelho, o Manu (Sorocaba (SP), 26 de novembro de 1973) é um empresário comercial e político brasileiro, filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Eleito o 36º prefeito de Tatuí para o mandato 2013-2016, foi eleito também três vezes vereador de Tatuí, nos mandatos 2001-2004, 2005-2008 e 2009-2012.

Biografia
Nascido em Sorocaba (SP, veio a morar em Tatuí, ainda criança, em zona rural, passando para zona urbana na adolescência.

É formado em Administração, iniciou no mercado de trabalho como empresário comercial criando uma loja de celulares.

Carreira Política
Iniciou a carreira política em 2000, ao se candidatar para vereador pelo PSL, conquista a cadeira como quinto vereador mais votado.

Em 2002, se candidata pela primeira vez para deputado federal pelo PPB, porém foi apenas o 151º mais votado.

2º Mandato como Vereador 
Em 2004 concorre a sua reeleição como vereador agora pelo PDT, e conquista o pleito como o oitavo mais votado.

A seguir em 2006, se candidata a deputado estadual, mas foi apenas o 501º mais votado.

3º Mandato como Vereador 
Em 2008 se candidata para seu terceiro mandato consecutivo, 2009-2012, e a conquista como segundo mais votado, atrás apenas de José Tarcísio Ribeiro.

Em 2009 passa a ser sócio do Rotary Club de Tatuí, em solenidade no dia 13 de fevereiro de 2009.

Para o biênio 2011-2012 foi eleito 2º Secretário da Mesa Diretora. Deixou também o PDT e filiou-se ao PMDB.

Prefeito de Tatuí 
Em 2012, agora pelo PMDB, Manu se candidata a pela primeira vez a prefeito de Tatuí.

Em uma disputa com Luiz Paulo, em que o próprio candidato declara ter sido a eleição mais acirrada dos últimos anos em Tatuí, Manu garante o pleito com 47,18% dos votos, contra 45,41% do candidato Luiz Paulo. '''

Ligações externas 
 
 
 
 

Prefeitos de Tatuí
Vereadores de Tatuí
Secretários municipais de Tatuí
Políticos de Tatuí
Naturais de Sorocaba